Heroin (band), een emoband
 Heroin (Heroin), een album van Heroin
 Heroin (Z-Ro), een album van Z-Ro
 Heroin (The Velvet Underground), een nummer van The Velvet Underground
 Heroin (Buck-Tick), een single van Buck-Tick
 Heroin / Never Never, een single van Human Drama
 Heroin (Superpitcher), een single van Superpitcher
 Heroin (Billy Idol), een single van Billy Idol

Zie ook
 Heroïne